Erato kan avse:

 Erato (musa) – den lyriska poesins musa
 Erato (najad) – en najad i grekisk mytologi
 Erato (växter) – ett släkte av korgblommiga växter
 Erato (djur) – ett släkte av snäckor
 Erato (vokalensemble) – en grupp bestående av Amanda Wikström, Ebba Lovisa Andersson och Petra Brohäll.
 62 Erato –  en asteroid upptäckt 14 september 1860
 Erato Records – ett franskt skivbolag

Personer
 Erato av Armenien (död efter 12), en drottning av Armenien